Synesuchus — вимерлий рід рептиломорфних бистровіанід із середньотріасових (ладинський ярус) відкладень Республіки Комі. Він відомий з голотипу PIN 4466/12, який складається з панцирного щитка, і матеріалів PIN 4466/10, 4466/11, 4466/13 і 4466/14. Типовий вид – Synesuchus muravjevi.

Примітки 

Роди чотириногих